Franklin-Distrikt steht für:

 Franklin District, historische Verwaltungseinheit von Neuseeland
 Franklin-Distrikt (Kanada), District of Franclin, historische Verwaltungseinheit von Kanada